Peachia är ett släkte av koralldjur som beskrevs av Gosse 1855. Peachia ingår i familjen Haloclavidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Peachia